Władimir Owczinnikow (ur. 1958) – rosyjski pianista
 Władimir Owczinnikow (ur. 1970) – rosyjski lekkoatleta